«Комитет обороны» словосочетание может относиться к следующим историческим реалиям:
 Комитет обороны при СНК СССР, преобразованный из Комиссии обороны при СНК СССР в апреле 1937 года и расформированный в 1941 году.
 Государственный комитет обороны (СССР) во время Великой Отечественной войны.
  в период Революции 1848—1849 годов в Венгрии. 16 сентября для руководства страной во время войны был создан Комитет обороны во главе с Лайошем Кошутом.
 Комитет обороны КНДР